Kuuluvainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1955-1999), joueur finlandais de football
Timo Kuuluvainen (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois